Jurado puede referirse a:

Concejo 
 Jurado, cargo de la administración de un concejo en la Edad Media.

Derecho 
 Jurado, figura procesal.

Instituciones forales 
 Jurat, el Jurado, es equivalente al camarero real en otros reinos.
 Primer Jurado o Jurat en Cap.

Localidades 
 Juradó, municipio colombiano ubicado en el departamento de Chocó.

Personas 
 Antonio de Torres Jurado (1817 - 1892), lutier español considerado el inventor de la guitarra actual. 
 Carlos Jurado (1927 - 2019), muralista y fotógrafo mexicano.
 Damien Jurado (1974), cantautor estadounidense del género indie rock. 
 José Manuel Jurado (1986), futbolista español.
 Juan Gómez-Jurado (1977), novelista español.
 Katy Jurado, seudónimo de María Cristina Estela Marcela Jurado García (1924 – 2002), actriz mexicana.
 Rocío Jurado, seudónimo de María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado (1940 - 2006​), cantante española.